Ženská čtyřhra Qatar Total Open 2019 probíhala v první polovině února 2019. Do deblové soutěže dauhaského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Gabriela Dabrowská a Jeļena Ostapenková, jehož členky nestartovaly společně. Dabrowská nastoupila se Sü I-fan. V úvodním kole však podlehly Arruabarrenové s Christianovou. Spoluhráčkou Ostapenkové se stala Veronika Kuděrmetovová, s níž skončila v semifinále na raketách Čanových.

Vítězem se stal nenasazený pár tchajwanských sester Čan Chao-čching a Latisha Chan, který ve finále zdolal německo-nizozemské turnajové čtyřky Annu-Lenu Grönefeldovou a Demi Schuursovou. Po dvousetovém průběhu 6–1 a 3–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly čtrnáctou společnou trofej. Na Qatar Ladies Open již triumfovaly v roce 2016. Čan Chao-čching vybojovala šestnáctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Latishu Chanovou to bylo třicáté první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (1. kolo)
  Sie Su-wej /  Barbora Strýcová (1. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (1. kolo)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Demi Schuursová (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Qatar Ladies Open
Tenis v Kataru v roce 2019
WTA Tour 2019